Spangle pode se referir a:
Spangle (Washington)
Spangle

Desambiguação